El Término Nacional usado en un canal de televisión puede referirse a las siguientes acepciones:

 Nacional TV, canal de televisión peruano.

 Televisión Nacional de Chile, canal de televisión chileno.
 Televisión Nacional Uruguay, canal de televisión uruguayo.
 Televisora Nacional, canal de televisión panameño.
 Televisora Nacional, extinto canal de televisión venezolano.

Wikipedia:Desambiguación